Alois Kreidl ist der Name folgender Personen:

* Alois Kreidl (Mediziner) (1864–1928), österreichischer Physiologe und Hochschullehrer 
 Alois Kreidl (Curler), österreichischer Curler